Вельфо́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Монбозон. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70532.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 320 км к юго-востоку от Парижа, в 36 км севернее Безансона, в 8 км к югу от Везуля.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 464 человека.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 313 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 230 были экономически активными, 83 — неактивными (показатель активности — 73,5 %, в 1999 году было 72,7 %). Из 230 активных жителей работали 222 человека (117 мужчин и 105 женщин), безработных было 8 (1 мужчина и 7 женщин). Среди 83 неактивных 18 человек были учениками или студентами, 41 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Вельфо (XIII век). Исторический памятник с 1989 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона